Дёрохойдох — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Дёрохойдох — озеро, между р. Кукусунда и р. Дяра, координаты 68°28' с. ш. 108°02' в. д., код ГКГН 375343.
 Дёрохойдох — озеро, на правом берегу р. Лена, координаты 62°13' с. ш. 130°05' в. д., код ГКГН 456119.
 Дёрохойдох — озёра, на левом берегу р. Улахан-Сян, координаты 68°43' с. ш. 151°23' в. д., код ГКГН 413200.
 Дёрохойдох — озеро, в правобережье нижнего течения р. Оленёк, северо-восточнее устья р. Дюктенде, координаты 67°15' с. ш. 110°11' в. д., код ГКГН 221431.

См. также 
 Дёрохой